Арена О2 може имати више значења:
 Арена О2 у Лондону
 Арена О2 у Прагу